Adelsberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Chemnitz-Adelsberg, Stadtteil im Südosten der Stadt Chemnitz, Sachsen
 Adelsberg (Gemünden am Main), Ortsteil der Stadt Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Adelsberg (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Adelsberg (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Adelsberg (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Adelsberg (Zell im Wiesental), Ortsteil der Stadt Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach Baden-Württemberg

in Österreich:
 Adelsberg (Gemeinde Anthering), Ortsteil der Gemeinde Anthering, Flachgau, Salzburg
 Adelsberg (Gemeinde Mariahof), Ortsteil der Gemeinde Mariahof, Bezirk Murau, Steiermark

in Slowenien:
 den deutschen Namen der Stadt Postojna

Adelsberg ist der Name folgender Berge:
 Adelsberg (Berg), höchster Berg auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz
 Adelsberg (München), Hügel im Münchner Stadtteil Langwied
 Adelsberg (Pfalz), Berg bei Fischbach bei Dahn im Landkreis Südwestpfalz
 Adelsberg (Weimarer Land), Berg bei Bad Berka im Landkreis Weimarer Land

Siehe auch:
 Adelberg (Begriffsklärung)
 Adlberg